Harry Callahan puede referirse a:

 Harry Callahan, fotógrafo estadounidense; o
 Harry el Sucio, personaje de ficción.